Issu du grec  via le latin , le mot pôle désigne à l'origine un axe, une extrémité ou un centre (de rotation, notamment). Il peut aujourd'hui désigner un point, un objet ou un concept considéré comme central, dans différents contextes.

Deux pôles associés forment, éventuellement sous certaines conditions, un  (voire un bipôle), et quatre un quadrupôle ou quadripôle. Quand il est remarquable de rencontrer un pôle isolé, on parle de .

Sciences exactes et naturelles

Astronomie 
 Pôle céleste, un des points de la sphère céleste vers lesquels pointe l'axe de rotation de la Terre.
Pôles d'un corps céleste, pôles définis par son axe de rotation.
 Pôle de l'écliptique, point d'intersection de la sphère céleste et d'un axe perpendiculaire au plan de l'écliptique passant par le centre de la Terre.

Chimie et minéralogie 
 Pôle ou pôle pur, corps pur ou l'un des corps purs composant un minéral.
 Pôle ou pôle pur, un des extrêmes de variation de la composition d'une solution solide.

Géographie 
 Pôle (ou pôle géographique), l'un des deux points de la surface d'un astre où passe son axe de rotation :
 pôle Nord et pôle Sud, pôles géographiques de la Terre.
 Pôle Azur Provence, ancienne communauté d'agglomération française qui fait maintenant partie de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse.
 Pôle d'échanges, lieu ou espace d'articulation des réseaux qui vise à faciliter les pratiques intermodales entre différents modes de transport de voyageurs.
 Pôle eurasien d'inaccessibilité, lieu du continent Eurasie le plus éloigné des océans.
 Pôle métropolitain, syndicat mixte regroupant des intercommunalités françaises à fiscalité propre.
 Pôle urbain, unité urbaine française qui compte plus de  emplois.

Mathématiques 
 Pôle, racine du dénominateur d'une fonction rationnelle irréductible.
 Pôle, type de singularité d'une fonction holomorphe.
 Pôle et polaire, relation harmonique entre un point et une droite par rapport à deux droites sécantes ou à une conique.
 Pôle eulérien ou pôle d'Euler, centre de rotation permettant de décrire des mouvements à la surface d'une sphère.

Physique 
 Pôle magnétique, point de convergence des lignes de champ magnétique.

Arts, culture et société

Économie 
 Pôle Aquinetic, pôle de compétences régional en logiciel et technologies libres.
 Pôle de conversion, mesure créée en 1984 pour sauver quinze espaces industriels français de la récession.
 Pôle Europe, parc d'activité commerciale situé dans la commune française de Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle.
 Pôle européen de développement, espace économique, industriel et commercial inter-frontalier entre la Belgique, la France et le Grand-Duché de Luxembourg.
 Pôle Image de Liège ou PIL, pôle de compétitivité dans le secteur audiovisuel.
 Pôle Mécanique Alès-Cévennes, complexe automobile français situé à Saint-Martin-de-Valgalgues dans le Gard.
 Pôle territorial de coopération économique ou PTCE, groupement d'acteurs locaux qui vise à développer des projets économiques innovants.

Éducation et culture 
 Pôle Comenius ou Pôle éducatif protestant de Strasbourg, association créée en 2005 regroupant des organismes scolaires.
 Pôle international de la Préhistoire, groupement d'intérêt public culturel français, constitué en 2002.
 Pôle Média-Culture Edmond Gerrer, médiathèque municipale publique française située à Colmar en Alsace.

Milieu hospitalier 
 Pôle hospitalier d'activité

Musique 
 Pôle Ouest, album de Michel Jonasz, sorti en 2000.

Politique 
 Pôle d'intérêt commun, forme d'organisation communautaire.
 Pôle républicain, organisation qui regroupait les comités de soutien à Jean-Pierre Chevènement pour la campagne de l'élection présidentielle française de 2002.

Toponymes 
 Pôle course au large, ensemble portuaire de la ville de Lorient, en France.
 Pôle des Rapides, zone de Montréal, au Canada.
 Pôle-nature de Vitrezay, espace naturel protégé de la Charente-Maritime.
 Pôle-nature du Port des salines, espace consacré aux techniques de production artisanales du sel de mer, sur l'île d'Oléron.

Voir aussi